Kurier Słubicki - dwutygodnik lokalny, samorządowy biuletyn informacyjna miasta Słubice, okazujący się od 2000 r., kolportowany na terenie całego powiatu słubickiego. Siedziba dwutygodnika mieści się przy ul. Adama Mickiewicza 21/4.

W 2001 r. "Kurier Słubicki" zajął 1. miejsce w I konkursie prasy lokalnej województwa lubuskiego "Złote Szpalty", organizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.

Kontakt 
 ul. Mickiewicza 21 lok. 4 (redakcja)
 pl. Przyjaźni 28/51 (wydawca Wojciech Fus)
 69-100 Słubice
 tel. 95 758 20 01

Przypisy

Zobacz też 
 Plac Przyjaźni w Słubicach

Linki zewnętrzne 
 Kurier Słubicki w serwisie Extemplo

Dwutygodniki w Polsce
Kultura w Słubicach
Media w województwie lubuskim